Vingt-Sept-Juin  ou XXVII-Juin ou 27-Juin, avec ou sans majuscule, et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

27 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et lettres 

 « L'assaut du 27 juin 1472 (Beauvais) », toile peinte par Alexandre Grellet, visible dans la cathédrale de Beauvais ; on y voit notamment les femmes, dont Jeanne Hachette, participant activement à la défense de la ville lors des assauts marquant le siège de Beauvais, mené par  Charles le Téméraire duc de Bourgogne contre le roi de France Louis XI.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

À Djibouti :

 Le  : Indépendance du pays vis-à-vis de la France, motif de la fête nationale.

En France,

 Le  : Assauts des troupes de Charles le Téméraire contre celles du roi de France Louis XI, initiant le siège de Beauvais dans l'actuelle Oise.
 Le  : Débarquement des émigrés royalistes dans le cadre de l'expédition de Quiberon, sur les plages de Carnac, dans le Morbihan.
 Le  : Massacre, par la 17e Panzergrenadier division SS « Götz von Berlichingen », du maquis de la forêt de Saint-Sauvant près de Celle-Lévescault, dans la Vienne.
 Le  : Signature du programme commun de la Gauche par le Parti socialiste (François Mitterrand), le Parti communiste (Georges Marchais) et le Mouvement radical de gauche (Robert Fabre).

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment 

En espagnol, « 27 de Junio » ou « Veintisiete de Junio »
 Au Mexique : événement non connu
 « (Calle) 27 de Junio », à Ciudad López Mateos, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisation 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
27